Данира Покрајац Биримиша, познатија као Марија Данира (Сплит, 28. март 1915 — Загреб, 3. мај 1993) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Три Ане || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Крст Ракоц || /
|-
| 1969. || Хороскоп || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Угурсуз (ТВ филм) || Алтуна
|-
| 1973. || Со (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Ујка Вања (ТВ филм) || Марија Васиљевна
|-
| 1984. || Инспектор Винко (ТВ серија)|| Жужи 
|-
| 1984. || Пет мртвих адреса (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Бужа (ТВ филм) || /
|}

Извори

Спољашње везе 
 

Рођени 1915.
Умрли 1993.
Сплићани
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Људи под псеудонимом